Fosi ist mehrdeutig. Es steht für:

 Fosen (Stamm), einen Stamm der Germanen zur Römerzeit;
 Fosi (Fuxin) (佛寺镇), die Großgemeinde Fosi im Autonomen Kreis Fuxin der chinesischen Provinz Liaoning.
Siehe auch:
 Fossi
 FOSI